

Persone 
 Brian Bloom – attore statunitense
 Claire Bloom – attrice britannica
 Harold Bloom – critico letterario statunitense
 Harry Bloom – giornalista, romanziere e attivista politico sudafricano
 Orlando Bloom – attore britannico
 Verna Bloom – attrice statunitense

Cinema 
 Bloom – film del regista April Lynn Claytor del 1991
 Bloom – film del regista Georgia Lee del 2000
 Bloom – film del regista Sean Walsh del 2003
 Bloom – film dei registi Ron Houghtaling e Eric Kritzler del 2004
 Bloom – film del regista Julio D. De Los Santos del 2005

Musica 
 Bloom – album di Gabriel & Dresden del 2004
 Bloom – album di Jeff Coffin del 2005
 Bloom – album di Eric Johnson del 2005
 Bloom – album di Sarah McLachlan del 2005
 Bloom – album di Lou Rhodes del 2007
 Bloom – album dei Beach House del 2012
 Bloom – EP di G.NA del 2012
 Bloom – album di Machine Gun Kelly del 2017
 Bloom – EP di Lewis Capaldi del 2017
 Bloom – album di Troye Sivan del 2018
 Bloom – singolo di Troye Sivan del 2018
 Bloom – singolo di Song Ji-eun del 2020
 Bloom – album delle Red Velvet del 2022

Altro 
 Bloom – personaggio del cartone e del fumetto Winx Club
 Bloom – locale da musica di Mezzago
 Sindrome di Bloom – rara malattia ereditaria
Bloom – serie televisiva australiana del 2019

Altri progetti